Langford (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud 
 Katherine Langford (1996), actriu australiana 
 Mary Langford (Liverpool, 1894 – ?), nedadora anglesa que va competir a començaments del segle XX 
 William Langford (Gravenhurst, 1896 – Toronto, 1973), remer canadenc que va competir durant la dècada de 1920